Triglav – góra w Słowenii, najwyższy szczyt Alp Julijskich
 Triglav – polskie wydawnictwo

Zobacz też 
 Trygław (ujednoznacznienie)